

Населені пункти та їхні частини

 Ґурне — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ґурне — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґурне — частина міста Гайнівка в Гайнівському повіті Підляського воєводства
 Ґурне — частина міста Піла в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Ґурне — частина міста Пижице в Пижицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Ґурне — частина села Безволя в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Ґурне — частина села Ґвозьдзець у гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґурне — частина села М'якиш-Новий (Менкіш-Новий) в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурне — колонія в гміні Мілеюв Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ґурне — осада в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Гурне

Примітки